Nathalie Dechy e Vera Zvonarëva hanno battuto in finale Dinara Safina e Katarina Srebotnik 77-65, 7-5.

Teste di serie

  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (semifinali)
  Yan Zi /  Zheng Jie (quarti di finale)
  Cara Black /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (secondo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (secondo turno)
  Květa Peschke /  Francesca Schiavone (semifinali)
  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (quarti di finale)
  Dinara Safina /  Katarina Srebotnik (finaliste)

 
  Martina Navrátilová /  Nadia Petrova (quarti di finale) 
  Liezel Huber /  Sania Mirza (terzo turno) 
  Maria Elena Camerin /  Gisela Dulko (primo turno) 
  Li Ting /  Sun Tiantian (primo turno) 
  Marion Bartoli /  Shahar Peer (secondo turno) 
  Janette Husárová /  Elena Lichovceva (terzo turno) 
  Émilie Loit /  Nicole Pratt (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

US Open 2006